Kiss of Death
 Kiss of Death — альбом рок-группы Motörhead
 Kiss of Death — альбом российского дуэта IC3PEAK
 Kiss of Death — альбом J-pop исполнительницы Мики Накасимы

См. также 
 Поцелуй смерти

Примечания